Prospero peut désigner :
 Prospero, personnage de la pièce de théâtre de William Shakespeare intitulée La Tempête
 Prospero, personnage de l'opéra de Luciano Berio intitulé Un re in ascolto
 Prospero, un genre de plantes de la famille des Hyacinthacées inclus jadis dans le genre Scilla
 Prospero, lune d'Uranus
 San Prospero, ville italienne
 Prospéro, logiciel d'analyse de données textuelles
 Prospero's Books, film de Peter Greenaway (1991)
 Prospero X-3, satellite artificiel anglais, le premier et le dernier mis en orbite par une fusée nationale (1971)
 Théâtre Prospero, un théâtre de Montréal (Canada)

Prénom 
 Prospero Alpini (1553 - 1617), médecin et botaniste italien
 Prospero Balbo (1762 -1837), érudit italien
 Prospero Colonna (1452 - 1523), condottiere italien
 Prospero Farinacci (1554- 1618), magistrat italien. 
 Prospero Randella, œnologue italien